Il sentiero della vendetta (Born to the West) – film del 1937 diretto da Charles Barton 
Il sentiero della vendetta (Gun Fever) – film del 1958 diretto da Mark Stevens